Хоромы:
 Хоромы — в старину на Руси большой жилой деревянный дом богатого владельца (первоначально вообще жилой дом).
 Хоромы — в древнеславянской культуре круглая форма требищных построек, то же, что и храм (храмы), место отправления языческих обрядов..
 Хоромы — действие (устаревшее), то же, что и похороны — закапывать в землю, помещать в гробницу (тело умершего или его прах после кремации), обычно с соблюдением принятых обрядов.
 Хоромы — деревня в Боровичском районе Новгородской области России.

Примечания